EFKE steht für:

 Flughafen Kemi-Tornio in Finnland als ICAO-Code

Efke steht für:

 Fotokemika Efke, ein Markenname des Filmherstellers Fotokemika

EFKE